Cambridgeshire
  ;
 Cambridgeshire, une ancienne circonscription électorale du Parlement européen ;
 , chalutier armé de la Royal Navy.